Resultats del Gran Premi de Portugal de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit d'Estoril el 22 de setembre del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Riccardo Patrese 1' 13. 001

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 18. 179 (a la volta 43)

Referències 
 

1991
Portugal